Daniël Jean Bernard (heer van Kattenbroek), levend van 1626 tot 1714
Daniel Bernard (oorlogsmisdadiger), levend van 1914 tot 1962
Daniel Bernard (voetballer), Franse voetbaldoelman, levend van 1949 tot 2020